Benoît-Barthélémy Vouilloz c.r.b., né le  à Martigny en Valais, est prévôt émérite de la congrégation religieuse des chanoines du Grand-Saint-Bernard.

Biographie

Formation

Vœux religieux 
Le , il fait sa profession religieuse.

Prêtre 
Il est ordonné prêtre le .

Prévôt 
Le , lors du chapitre de la congrégation, Benoît-Barthélémy Vouilloz est élu prévôt, et il reçoit la bénédiction abbatiale le .

Le , il est nommé à la présidence de l'Union des supérieurs majeurs religieux de Suisse, réunie en assemblée à Villars-sur-Glâne.

Il démissionne de sa charge en décembre 2008, ayant atteint l'âge statutaire de 70 ans.

Le chapitre des chanoines lui élit comme successeur le chanoine Jean-Marie Lovey en date du 4 février 2009.

Bibliographie

Notes et références 
 Interview de  Benoît Vouilloz pour le journal N'APP-News

Articles connexes 
 Congrégation du Grand-Saint-Bernard
 Prévôt (religion)
 Chanoine
 Hospice du Grand-Saint-Bernard
 Hospice du Simplon
 Chanoines réguliers de saint Augustin

Théologien suisse
Théologien catholique du XXe siècle
Théologien catholique du XXIe siècle
Personnalité valaisanne
Abbé suisse
Naissance en décembre 1938
Naissance à Martigny
Abbé du XXe siècle
Abbé du XXIe siècle
Abbé catholique en Suisse